Las siglas CVA pueden referirse a: 

Asociación Cristiana Vegetariana (por sus siglas originales en inglés)
Comunidad de Ciudades Ariane (por sus siglas originales en francés)
Certified Valuation Analyst (CVA certificado de la valuación en el IACVA son elegibles)
CVA - Agencia Audiovisual (Productora Audiovisual en Chile)
Fundación CVA (La fundación que apoya a otras fundaciones)
Club Voleibol Alcalá (Club Voleibol Alcalá de Henares, Madrid)
'''Como voy ahí